Акшимра́уський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Мангістауського району Мангістауської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — село Акшимірау.

Населення — 1264 особи (2009; 1225 в 1999).

Примітки 

Сільські округи Мангистауського району